Геннадий Владимирович Ионов () — российский футболист, игрок в мини-футбол. Более всего известен выступлениями за московские клубы «ГКИ-Газпром» и «Спартак», а также за сборную России по мини-футболу.

Биография 
Геннадий Владимирович Ионов родился 25 мая 1976 года в Москве.

Окончил Московскую государственную академию физической культуры.

В 1996 году играл в футбольной Третьей лиге за «Траско». В мини-футболе дебютировал за челябинский «Феникс», затем играл за московские клубы «Минкас» и ЦСКА. В 1999 году перешёл в другой столичный клуб «ГКИ-Газпром», с которым вскоре выиграл свои первые трофеи: Кубок России в 2000 году и Суперкубок России в 2001 году. В 2002 году перешёл в «Спартак» и выиграл с ним тот же комплект трофеев. Покинув его в 2007 году, провёл по одному сезону в подмосковном клубе «Спартак-Щёлково» и «Липецке».

Сыграл 15 матчей и забил 3 мяча за сборную России по мини-футболу. Входил в состав россиян на чемпионат мира 2000 года, где россияне заняли четвёртое место, а также на чемпионат Европы 2003 года.

В 2012 году играл за МФК «Арбитраж» (Курган).

С 22 ноября 2014 года по 2 сентября 2016 года играл за «Бюллетень Недвижимости» (Санкт-Петербург).

Со 2 сентября 2016 года по 24 февраля 2017 года играл за НП СК «Элекс-Фаворит» (Рязань).

В 2017 году выиграл Чемпионат России по мини-футболу среди образовательных организаций МВД России в составе Санкт-Петербургского Университета МВД России.

В 2017 году — тренер детской школы футбола «Академии спорта».

В 2018 году — тренер команды «Россети» (МОЭСК), занявшей 2-е место на «III-м Кубке Спорт-ТЭК» по мини-футболу среди корпоративных команд компаний топливно-энергетического комплекса.

Играет за команды Любительской футбольной лиги (8×8):
 2015—2016 год — команда «КПРФ-Д», Западная Лига 8х8 ЛФЛ Москвы
 С 2017 года — команда «Импульс ЮВ», Юго-Восточная Лига ЛФЛ Москвы

Достижения 
 Победитель студенческого чемпионата мира по мини-футболу 2002
 Обладатель Кубка России по мини-футболу (2): 2000, 2002
 Обладатель Суперкубка России по мини-футболу (2): 2001, 2003
 Серебряный призер чемпионата России по мини футболу
 Бронзовый призер чемпионата России

Примечания

Ссылки 

Выпускники Московской академии физической культуры
Игроки ФК ФШМ
Игроки в мини-футбол России
Игроки в мини-футбол по алфавиту
Игроки сборной России по мини-футболу
Игроки МФК «Челябинец»
Игроки МФК «Спартак»
Игроки МФК ЦСКА
Игроки МФК «ГКИ-Газпром»
Игроки МФК «Спарта-Щёлково»
Игроки МФК «Липецк»
Игроки МФК «Арбитраж» Курган